Влашки До је насеље у Србији у општини Жабари у Браничевском округу. Према попису из 2011. било је 1267 становника.

Географија 
Влашки До је село у Србији које се налази 14 километара северно од Жабара, на надморској висини од 95 -{m}-.
Село је збијеног типа, правоугаоног облика и смештено је дуж пута Свилајнац-Пожаревац-Костолац, на додиру алувијалне равни Велике Мораве и Сопотске Греде.

Изнад села се налази неколико висова: Локва (234 -{m}-), Орница (179 -{m}-). Источно од села је заселак Точка, такође збијеног типа и правоугаоног облика. Точка је од Влашког Дола удаљена 2 километра. Влашки До се пружа меридијанским правцем (правац север-југ, дужина 4 километра). Површина атара села износи 2791 хектар. Надомак села извире поток Приложац, који се улива у Чокордин.

Историја 
Влашки До се помиње 1467. године у Браничевском тефтеру. Тада је насеље било у области Лучице и имало је само 14 кућа.
Половином XVII века село се налазило западно од данашњег положаја, између Ресаве и Велике Мораве, у потезу Прњавор (тада је имало 12 кућа).

Због честих поплава мештани су се преселили преко Ресаве. Следеће пресељење је наредио Кнез Милош који је наредио и просецање пута Свилајнац-Пожаревац, дуж кога је и Влашки До (у XIX веку). Пут Свилајнац-Пожаревац изграђен је 1830. године.

До 1949. године назив насеља је био Томиславац, у периоду 1949-1952. назив је био Велики Влашки До и коначно 1952. године добија данашњни назив.

Највећа заветина је Тројица.

Демографија 
У насељу Влашки До живи 1031 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 44,8 година (42,2 код мушкараца и 47,2 код жена). У насељу има 469 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,79.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Жабарима
Насељена места у Браничевском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији